Rheumaliga bzw. Rheuma-Liga ist der Name von Selbsthilfeorganisationen mit dem Ziel, die von Rheuma Betroffenen im Alltag und in der Gesellschaft zu unterstützen, z. B.
 Rheumaliga Schweiz
 Deutsche Rheuma-Liga
 Österreichische Rheumaliga